Cussac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Cussac (Cantal) im Département Cantal
Cussac (Haute-Vienne) im Département Haute-Vienne

mit Namenszusatz:
Cussac-Fort-Médoc im Département Gironde
Cussac-sur-Loire im Département Haute-Loire

Siehe auch:
Höhle von Cussac